Stanza – nell'architettura, ambiente interno di un edificio
Pubblico esercizio – nella normativa italiana, locale di libero accesso in cui si svolge un'attività di servizi al pubblico
Locale di pubblico spettacolo – tipo di pubblico esercizio caratterizzato prevalentemente dall'attività di spettacolo
Treno locale – treno che serve il traffico locale
Ente locale – ente pubblico la cui competenza è ristretta a una determinata area territoriale
Locale - in informatica, insieme di parametri che definisce la lingua e la regione dell'utente
Vano catastale – nel diritto tributario
Locale – organo gestionale territoriale della 'ndrangheta (es. Locale di Cirò, Locale di Corigliano)

Altri progetti